Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 

 324e régiment d'artillerie
 324e régiment d'infanterie